Cento kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cento, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara, 
 Cento, Forlì-Cesena – ort i Emilia-Romagna, 

 Cento, Bologna – ort i Emilia-Romagna, 

Robotskapade Italienförgreningar